Ангіотензинперетворюючий фермент 2 () – білок, який кодується геном ACE2, розташованим у людини на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 805 амінокислот, а молекулярна маса — 92 463. Це мембранний або секретований фермент-протеаза, який належить до карбоксипептидаз і металопротеаз. Його основною функцією є розщеплення пептидного гормону ангіотензину I до більш активної форми ангіотензину II. ACE2 руйнує пептид брадикінін і є його природним регулятором в організмі людини. Також цей білок є рецептором для входу в клітину низки вірусів, зокрема коронавірусів SARS-CoV і  SARS-CoV-2.

Структура і локалізація 
Білок має сайти для зв'язування з іоном цинку та хлоридом.
 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, а також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Ангіотензинперетворювальний фермент
 Хромосома X

Металопротеази
Карбоксипептидази